Ла Чакра има више значења:

 Ла Чакра (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Чакра (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Чакра (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Чакра (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Чакра (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику